Давыдычев — русская фамилия.

Известные носители:
 Давыдычев, Иван Фёдорович (1923—1995) — советский дипломат.
 Давыдычев, Лев Иванович (1927—1988) — русский советский детский писатель.